Almanacka kan syfta på:

 Almanacka – en förteckning över kalendern
 Almanacka (musikalbum) – den svenska transkontinentala rockreggaegruppen Dag Vags femte musikalbum från 1983
 Almanackan (radioprogram) – ett program i Sveriges Radio 1988–1989
 Almanacka (GPS) – en hjälpdatabas i en GPS